EISS steht für:
 European Influenza Surveillance Scheme, Programm zur europaweiten Influenza-Überwachung
 Europäisches Institut für Systemsicherheit

Siehe auch:
 Eis (Begriffsklärung)

Abkürzung